Radomír Šimůnek ist der Name folgender Personen:

* Radomír Šimůnek senior (1962–2010), tschechischer Querfeldein-Radsportler
 Radomír Šimůnek junior (* 1983), tschechischer Cyclocrosser